Middenmeer (Hollands Kroon), een dorp in de Wieringermeerpolder in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon
Vliegveld Middenmeer, een vliegveld in de Wieringermeerpolder
Middenmeer (Amsterdam), een woonbuurt in de wijk Watergraafsmeer in Amsterdam-Oost
Sportpark Middenmeer, een sportcomplex in Watergraafsmeer